Název Radkovice má více sídel:
 Radkovice (okres Plzeň-jih), obec v okrese Plzeň-jih
 Radkovice u Hrotovic, obec v okrese Třebíč
 Radkovice u Budče, obec v okrese Třebíč
 Radkovice (Měčín), část města Měčín v okrese Klatovy
 Radkovice (Úlehle), část obce Úlehle v okrese Strakonice

Externí odkazy